Kermis FM is een Nederlands radio- en televisiestation dat uitzendt tijdens de jaarlijkse Tilburgse Kermis via een evenementenlicentie. De kermis in Tilburg trekt jaarlijks zo'n 1,5 miljoen bezoekers en is daarmee een van de grootste evenementen in Nederland. In 2009 was de zender voor het eerst in de lucht. Veel voor landelijke zenders werkende radio-dj's hebben in het verleden hun diensten verleend aan deze door vrijwilligers gerunde radiozender. Het doel van het station is om talent een kans te geven en het publiek enthousiast te maken voor de kermis. Aan de uitzendingen werken jaarlijks ruim tweehonderd vrijwilligers mee.

Geschiedenis 
Het idee om een radiostation op de Tilburgse Kermis op te zetten kwam van Arno Leblanc, de eerste voorzitter van de Stichting Kermis FM. De stichting is opgezet door zeven mensen: Arno Leblanc, Martijn Planken, Erik Wieberdink, Richard van den Beld, Bart Jan Cune, Elger van der Wel en Patrick Kokx.

Locatie 
Op 19 juli 2009 was de eerste radio-uitzending te horen vanaf een mobiele studio vanaf de Tilburgse Kermis. De eerste twee jaar lag de focus vooral op het maken van radio. In 2009 en 2010 was de radiostudio te vinden bij de kerk op de heuvel in Tilburg. Van 2011 tot 2017 was de radiostudio op het Piusplein te vinden. In 2018 keerde de studio weer terug op de voormalige plek op de heuvel aan de voet van de kerk. Van 2011 tot 2016 werd het Piusplein tijdens de kermis omgedoopt tot het Kermis FM Plein. Kermis FM beschikte daar in samenwerking van de horecaondernemers van het Piusplein over een eigen podium waar verschillende artiesten optraden en evenementen werden georganiseerd. Op het podium waren in die jaren optredens van bekende en minder bekende artiesten te zien.

Tv 
De eerste twee edities (2009-2010) waren er webcambeelden vanuit de studio. Vanaf 2011 beschikt Kermis FM over een eigen tv-kanaal: Kermis FM TeeVee. De uitzendingen zijn sindsdien te zien via de lokale stadsomroep Omroep Tilburg. Vanaf 2013 werden uitzendingen ook vaak doorgegeven op de evenementenkanalen van Ziggo en UPC en het themakanaal van NPO 3 Extra. Sinds 2014 zet Kermis FM op het Piusplein naast een radiostudio ook een aparte televisiestudio neer. Een aantal programma's van Kermis FM TeeVee worden live uitgezonden vanuit deze mobiele televisiestudio. Ook het afsluitende vuurwerk wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit deze studio. De TV studio verhuisde in 2018 mee terug naar de Heuvel. Voor het programma Doorgedraaid werd in 2018 uitgeweken naar een tijdelijke tweede studio de spoorzone.

Bijzonderheden 
Op 23 juli 2014 werd de programmering aangepast voor de Dag van Nationale Rouw.

Arno Leblanc droeg in 2016 het voorzitterschap van stichting Kermis FM over en is nu hoofdredacteur.

In 2016 en 2017 werden tijdens de eerste Tilburgse winterkermis ook enkele tv-programma's gemaakt door Kermis FM. Hierbij werden programma's in een winters jasje gestoken en op het Youtubekanaal van Kermis FM geplaatst.

In september 2017 maakte kermis FM voor het eerst radio buiten de Tilburgse Kermis om. Tijdens de IBC werden er radio uitzendingen gemaakt op verzoek van een zenderoperator.

In het kader van het tienjarig bestaan werd er in 2018 een podcast gemaakt over het ontstaan van Kermis FM.

De twaalfde editie (2020) en dertiende editie (2021) waren vanwege de coronacrisis aangepast. Er werd niet tien, maar zes dagen uitgezonden vanuit een studio die niet op het kermisterrein te vinden was.

Dj's 
Bekende radio-dj's als Giel Beelen, Domien Verschuuren, Lindo Duvall, Sander de Heer en Rob Stenders waren in het verleden te horen op Kermis FM. Rob Stenders het vaakst, hij is bijna ieder jaar te horen op de zender. "Het is toch traditie hè", zo zei hij daarover. Uitzendingen worden soms live overgenomen door 3FM, Radio 2 en Omroep Brabant. Ook Q-music en 100% NL deden dat in het verleden.

Kermis FM Radio 

Kermis FM Radio zendt tijdens de openingstijden van de kermis uit. Buiten de openingstijden van de kermis is er non-stop muziek te horen.
Ook is er plaats voor verzoeknummers. Via de buitenmicrofoon kan er contact worden gemaakt met de radio-dj in de studio. Ook zijn er spelletjes die gespeeld worden met de kermisbezoekers, zoals Schiet Een Lied en Kruikenvoetbal. Dit gebeurt dan vaak voor de studio.

Programmering 
Voor zover mogelijk wordt er horizontaal geprogrammeerd met eigen dj's, maar deze worden regelmatig afgewisseld door gast-dj's. Elk uur wordt een nieuwsbulletin gepresenteerd, en elk half uur is er een update van de verkeerssituatie in en rond Tilburg.
Verder wordt er verslag gedaan vanaf de kermis door verslaggevers. Vaak krijgen de verslaggevers opdrachten die zij moeten uitvoeren van de dj die op dat moment zijn programma maakt. De titels van de programma's zijn de laatste jaren de namen van de dj's die dan op het radiostation te horen zijn. Wel zijn er een aantal programma's die sinds het begin worden uitgezonden, zoals De Valse Start in de nacht voorafgaand aan Roze Maandag, en De Laatste Ronde, het laatste programma op de tweede zondagavond. In De Laatste Ronde worden alle vrijwilligers die van dat jaar vernoemd door Arno Leblanc. Dit is sinds de eerste editie een traditie om iedereen te bedanken voor hun inzet.
In afgelopen jaren waren onder andere Dries Roelvink, Guus Meeuwis, Band zonder Banaan, De Deurzakkers, Feest DJ Maarten, Huub Hangop, Henny Huisman en Jody Bernal te gast.

Dj's 
Dj's die uitzendingen hebben gemaakt op Kermis FM:

Kermis FM TeeVee 

Kermis FM is sinds het ontstaan ook te zien via de televisie. De eerste twee jaar waren de radio-uitzendingen te zien op de lokale stadszender Omroep Tilburg door middel van webcambeelden van de Kermis FM-studio. In 2011 werden er enkele korte items opgenomen voor de website en voor het YouTube-kanaal van Kermis FM. Vanaf 2012 werd er voor het eerst een echt tv-programma gemaakt. In de avonduren was voor het eerst Kermis FM TeeVee Nieuws te zien. Vanaf 2013 werd Kermis FM TeeVee door de digitale kabelaanbieders UPC en Ziggo doorgegeven op hun evenementenkanalen. Daarnaast wordt de tv-uitzending van Roze Maandag vanaf 2013 ook jaarlijks uitgezonden op het landelijke NPO 3 Extra. In 2014 werden voor het eerst twee live studioprogramma's uitgezonden door Kermis FM TeeVee: de talkshows Kermis Vandaag en Kermis Laat.
Deze programma's worden sindsdien elk jaar live uitgezonden op Kermis FM. In 2016 kwam er een derde liveprogramma bij genaamd Kermis FM Updeet. Dit programma geeft elk uur een update van nieuws rondom de Tilburgs Kermis.
Vanaf 2015 wordt het programma-aanbod verbreed met series die te maken hebben met de Tilburgse kermis.

Overzicht tv-programma's 

In 2018 werd Kermis Vandaag uitgezonden vanaf Facebookpagina van Kermis FM

Kermis FM Plein 

Van 2011 tot 2016 werd het Piusplein tijdens de kermis omgedoopt tot het Kermis FM Plein. In samenwerking met horecaondernemers van het Piusplen wordt er elk jaar een programma samengesteld. Bekende en minder bekende artiesten treden tijdens de Kermis vaak op het Kermis FM Plein-podium op. Soms worden de optredens op het podium uitgezonden via Kermis FM TeeVee en Kermis FM Radio. Enkele artiesten die op het podium hebben gestaan zijn Fajah Lourens, Lasgo en Zanger Rinus. Sinds 2017 heet het plein weer Piusplein. Wel is Kermis FM er nog te horen en te zien op grote schermen.

Samenwerkingen 
Bij de productionele en redactionele werkzaamheden wordt samengewerkt met studenten van diverse journalistieke opleidingen van Nederland en diverse opleidingstrajecten van radio en tv. Daarnaast wordt er samengewerkt met regionale en plaatselijke media.

IBC Radio 

In september 2017 en 2018 maakte Kermis FM radio buiten de Tilburgse Kermis om. Tijdens de IBC werden er radio uitzendingen gemaakt op verzoek van een zenderoperator. De inhoud van de radio-uitzendingen was vooral wat er op de beurs te zien en te beleven viel. Elk uur was er een journaal te horen en elk uur was er een update van de verkeerssituatie rondom Amsterdam.

Externe link 
 Officiële website

Nederlandse radiozender
Nederlandse regionale televisiezender